Akert ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Akert (1871–?), Schweizer Freidenker
 Konrad Akert (1919–2015), Schweizer Hirnforscher